Tomoyuki Arata (Shizuoka, 3 de outubro de 1985) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Matsumoto Yamaga FC.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Júbilo Iwata
Futebolistas do Matsumoto Yamaga FC